Кеннан — фамилия, которая может относиться к следующим людям:

 Кеннан, Джордж Фрост (1904—2005) — американский дипломат и учёный, «архитектор Холодной войны».
 Кеннан, Джордж (1845—1924) — американский журналист, путешественник, писатель.
 Кеннан, Кент Уилер (1913—2003) — американский композитор и музыкальный педагог.
  (1861—1935) — английский экономист.

Также имя:
 Аданг, Кеннан